

Choré 
 « Choré » est un diminutif de chorégraphie dans le langage courant

Chorée 
 La chorée est une manifestation neurologique faisant partie des mouvements anormaux (mouvements d'origine cérébrale qui sont irrépressibles et en dehors de toute volonté).